Мирный — посёлок в муниципальном образовании «город Горячий Ключ» Краснодарского края России. Административный центр Безымянного сельского округа.

География 
Посёлок расположен в горно-лесной зоне и примыкает к западной окраине станицы Пятигорская. По южной окраине проходит федеральная трасса М-4 Дон.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 10 марта 2004 года № 669-КЗ посёлок Мирный вошёл в состав образованного муниципального образования город Горячий Ключ.

Население

Инфраструктура 
Развито сельское хозяйство.

Транспорт 
Выезд на федеральную автомагистраль М-4 Дон.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Горячий Ключ